Next Door ist Filmtitel:
 Next Door (1975), US-amerikanischer Kurzfilm nach einer Kurzgeschichte von Kurt Vonnegut
 Next Door (1994), schwarzhumoriger US-amerikanischer Fernsehfilm
 Next Door (2005) (Originaltitel Naboer), norwegischer Psychothriller mit Mystery-Elementen
 Nebenan, deutscher Spielfilm aus dem Jahr 2021